Macelj lahko pomeni:
 Donji Macelj, naselje v hrvaški občini Đurmanec
 Gornji Macelj, naselje v hrvaški občini Đurmanec
 Macelj (gora), gora na hrvaško-slovenski meji